Chiesa delle Anime del Purgatorio a Barcellona Pozzo di Gotto
Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio a Castellammare del Golfo
 Chiesa delle Anime del Purgatorio a Fasano
 Chiesa delle Anime del Purgatorio a Lipari
 Chiesa delle Anime del Purgatorio a Messina
 Chiesa delle Anime del Purgatorio a Parabita
 Chiesa delle Anime del Purgatorio a Trapani
 Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio a Augusta
 Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio a Galatina
 Chiesa delle Santissime Anime del Purgatorio a Ragusa Ibla
 Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

Pagine correlate 
 Chiesa del Purgatorio